Baçka (, ) ist ein Dorf im Süden des Kosovo in der Gemeinde Dragash.

Bevölkerung 
Bei der Volkszählung 2011 wurden in Baçka 52 Einwohner erfasst. Alle (100 %) sind Goranen sowie Muslime.

Einzelnachweise 

Ort im Kosovo
Geographie (Gemeinde Dragash)